Ла́ннер:

Фамилия 
 Ланнер, Август (1835—1855) — австрийский композитор, дирижёр.
 Ланнер, Йозеф (1801—1843) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач.
 Ланнер, Катарина (1829—1908) — австрийская балетмейстер и балерина.
 Ланнер, Маргот (1910—1961) — датская артистка балета.
 Ланнер, Олле (1884—1926) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Ланнер, Ольга (1884—1861) — шведский скульптор.
 Ланнер, Тони (род. 1931) — датская артистка балета.
 Ланнер, Харальд (1905 — ?) — датский артист балета.

Прочее 
 Ланнер — другое название средиземноморского сокола ().